Шубы (), село, 
Сеннянский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320888003. Население по переписи 2001 г. составляет 181 (79/102 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Шубы находится у истоков реки Братеница.
На реке несколько запруд.
В 1 км расположено село Братеница.

История 
 1778 — дата основания.
 При СССР в селе работал колхоз «Вперёд», центральная усадьба которого была в Сенном, в котором было отделение в селе Шубы.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и Памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 10 воинов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины